Příjmení Varlamov (, v ženské podobě ) nosí více osob:

 Alexandr Jegorovič Varlamov (1801—1851), ruský hudební skladatel
 Jevgenij Varlamov (* 1976), ruský hokejista
 Semjon Varlamov (* 1988), ruský hokejista
 Serhij Varlamov (* 1978), ukrajinský hokejista
 Valentin Varlamov (1934–1980), sovětský vojenský pilot, byl v první skupině připravující se na let do vesmíru 

Ruská příjmení